Iets dat uniek ofwel eenmalig is
 Unicum (likeur), een Hongaarse kruidenlikeur